В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1308 году.

Январь 
 17 января —  — епископ Осера (1306—1307)
 31 января — Аццо VIII д'Эсте — маркиз Феррары (1293—1307), правитель Модены и Реджо (1293—1306)

Февраль 
 1 февраля — Герман Высокий — маркграф Бранденбург-Зальцведельский (1298—1308)
 4 февраля —  — епископ Секау (1297—1308)
 6 февраля —  — архиепископ Милана (1296—1308)

Март 
 10 марта — Юрий I Львович — князь Белзкий (1269—1301), Князь Галицкий и Волынский, король Руси (1301—1308)
 18 марта — Евфимия Куявская — польская княжна из рода Пястов, вторая жена Галицко-Волынского князя Юрия I Львовича (1290—1308)

Апрель 
 5 апреля
 Иван Кёсеги — венгерский дворянин, бан Славонии (1275, 1284—1285, 1290), палатин Венгрии (1281, 1287—1288, 1302—1307)
  — первый барон Грей де Вилтон (1295—1308), который дал название одним из четырёх судебных инн Грейс-инн
  — юдекс Арбореи (1304—1308)
 14 апреля — Абу Зайян I — правитель государства Абдальвадидов (1303—1208)
 16 апреля — Вильгельм I (граф Берга) — граф Берга (1296—1308)

Май 
 1 мая — Альбрехт I — герцог Австрии с 27 декабря 1282 года (совместно с братом Рудольфом II до 1 июня 1283 года, затем самостоятельно), король Германии c 27 июля 1298 года и основатель династии Габсбургов на австрийском престоле (с 1282 года); убит.
 14 мая —  — епископ Амьена (1278—1308)
 22 мая — Амадей II Женевский — граф Женевы (1280—1308)

Июнь 
 13 июня —  — епископ Фарерских островов (1269—1308)
 18 июня —  — епископ Сьона (1289—1308)

Июль 
 4 июля — Эберхард I — граф Марк (1277—1308)
 22 июля — Чхуннёль — ван (правитель Корё) (1274—1308)
 28 июля — Абу Табит Амир — маринидский султан Марокко (1307—1308)
  — епископ Отёна (1298—1308)
  — лидер каталонской компании

Август 
 12 августа — Стаффорд, Эдмунд, 1-й барон Стаффорд — первый барон Стаффорд (1299—1308)
 18 августа — Клара из Монтефалько — святая римско-католической церкви

Сентябрь 
 4 сентября — Маргарита Бургундская - графиня де Тоннер с 1262, королева-консорт Сицилии (1268—1282) королева-консорт Неаполя (1268—1285), 2-я дочь Эда Бургундского, графа Невера, Осера и Тоннера, и Матильды (Мод) II де Бурбон-Дампьер, дамы де Бурбон, графини Невера, Осера и Тоннера, жена Карла I Анжуйского.
 10 сентября — Император Го-Нидзё — император Японии (1285—1308)
 20 сентября —  — виконт Туара (1274—1308)

Октябрь 
 5 октября
 Ги II де Ла Рош — герцог Афинский (1287—1308)
  — епископ Оснабрюка (1297—1308)
 6 октября — Корсо Донати — лидер чёрных гвельфов во Флоренции
 10 октября —  — первый граф Марч (1289—1308)
 16 октября —  — епископ Мюнстера (1301—1306)

Ноябрь 
 8 ноября — Иоанн Дунс Скот — шотландский теолог, философ, схоластик и францисканец.
 27 ноября — Оттон IV Со Стрелой — маркграф Бранденбурга (1266—1308, маркграф Лужицкий (1303—1308), миннезингер.
  — архиепископ Лиона (1301—1308)
  — граф-консорт Кьети и Теано (1284—1303) регент Фландрии (1303—1305), руководитель армии Фландрии в битве при Монс-ан-Певеле (1305)

Декабрь 
 11 декабря —  — епископ Бата и Уэлльса (1302—1308)
 16 декабря —  — вьетнамский император из династии Чан (1278—1293)
 21 декабря — Генрих I - первый ландграф гессенский (1247—1308), родоначальник гессенского княжеского дома.
  — граф Цвайбрюккена (1271—1308)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Адольф V Померанский — граф Гольштейн-Киль (1263—1273), граф Гольштейн-Седеберг (1273—1308)
 Альбрехт III — герцог Саксонии (совместно с братьями и дядей) (1282—1296), герцог Саксен-Лауэнбурга (совместно с братьями) (1296—1303), герцог Ратцебург-Лауэнбург (1303—1308)
  — генуэзский пират и византийский адмирал, казнён на Кипре.
  — архитектор Кёльнского собора (около 1280 года)
  — епископ Брешии (1275—1308)
 Василий Константинович — князь рязанский (1301—1308), убит татарами в орде
 Вахтанг III — царь Восточной Грузии (1298, 1302—1308)
  — первый барон Грей де Кондор (1299—1308)
 Георгий I Тертер — царь Болгарии (1280—1292)
 Ги I де Лузиньян — граф Ангулема, граф де Ла Марш и сеньор де Лузиньян (1303—1308)
  — последний мормер Бухана (1260—1308)
  — епископ Ле-Пюи-ан-Веле (1296—1308)
  — граф Ангус (1267—1308)
 Индраварман III — правитель Кхмерской империи (1295—1308).
  — правитель Чагатайского улуса (1307—1308)
  — король Пандья (1268—1308)
  — первый барон Малей (1295—1308)
  — мэр Лондона (1285—1293)
  — епископ Сеговии (1279—1288), архиепископ Таррагоны (1288—1308)
 Симон IV — граф Саарбрюккена (1276—1308)
 Смбат — Король Киликийской Армении (1296—1298)
  — граф Хейнбурга, первый губернатор Каринтии (1270)

См. также 
 Список умерших в 1307 году
 Список умерших в 1309 году

Умершие в 1308 году
1308